Кетрін Кертен Белліс (, нар. 8 квітня 1999) — американська професійна тенісистка.

Фінали WTA 125K finals

Одиночний розряд: 1 (1 титул)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 7 (6 титули, 1 поразка)

Парний розряд: 2 (2 титули)

Юніорські фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд

Досягнення в одиночних змаганнях

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Посилання 

 

Народились 1999
Тенісистки США
Спортсмени з Каліфорнії